Casalnuovesi – abitanti di Casale Nuovo (Nocera Inferiore)
Casalnuovesi – abitanti di Casalnuovo di Napoli
Casalnuovesi – abitanti di Licignano di Napoli